Europacuphåndbold kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Europacuphåndbold (mænd)
 Europacuphåndbold (kvinder)